Az év magyar súlyemelője címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Súlyemelő-szövetség. A nőket a szakág 1987-es bevezetése óta díjazzák. A díjat legtöbb alkalommal Nagy Péter (9) valamint Takács Mária (8) nyerte el.

Díjazottak

Többszörös nyertesek

Férfiak

Nők

jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 863. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1982–1993)
Magyar sportévkönyv (1994–2010)

Magyar súlyemelés
Díjazott magyar sportolók